Rey del Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve fue el título que utilizaron los reyes de Portugal que gobernaron el Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve. Fue utilizado por los reyes María I y Juan VI durante las guerras napoleónicas, cuando tuvieron que exiliarse en Brasil entre 1808 y 1820. Con el reconocimiento de la independencia de Brasil, en el Tratado de Río de Janeiro de 1825, el reino volvió a llamarse Reino de Portugal.

Véase también

 Transferencia de la Corte portuguesa a Brasil

Historia contemporánea de Portugal
Reyes de Portugal
Casa de Braganza
Títulos nobiliarios de Brasil